Дасмариньяс () — город на Филиппинах, на территории региона КАЛАБАРСОН. Входит в состав провинции Кавите.

Этимология 
Первоначально город назывался Перес-де-Дасмариньяс. Это название связано с именем , испанского генерал-губернатора Филиппин в 1590-1593 годах.

История 
В 1867 году испанские колониальные власти выделили Дасмариньяс в отдельный муниципалитет. В 1897-1898 годах, во время Филиппинской революции, в городе происходили столкновения между противоборствующими сторонами. После захвата города испанцами, 25 февраля 1897 года, были сожжены все здания за исключением католической церкви.
В 1905-1907 годах Дасмариньяс являлся районом (barrio) соседнего города Имус. В 1907 году вновь был выделен в отдельный муниципалитет. В том же году получил своё современное название. В 2009 году Дасмариньяс получил статус города.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части острова Лусон, на расстоянии приблизительно 30 километров к юго-юго-западу (SSW) от столицы страны Манилы и занимает площадь 90,1 км². Абсолютная высота — 77 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2007 года численность населения составляла 553 659 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляют сфера обслуживания и промышленное производство.

Административное деление 
Территория города административно подразделяется на 75 барангаев:

Примечания 

Города Филиппин